Simon Rytz (né le  à Bienne) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but. Il est frère aîné de Philipp Rytz, joueur de LNB.

Carrière en club 
Formé au HC Bienne, il débute avec l'équipe senior dans le championnat de LNB en 2003. La saison suivante, il rejoint le HC La Chaux-de-Fonds. En 2007, il rejoint le HC Ajoie dont il est le gardien titulaire jusqu'en 2011. Il intègre alors l'effectif du HC Fribourg-Gottéron dans la LNA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HC Bienne junior || Junior Élites A ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || HC Bienne junior || Junior Élites A ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || HC Bienne junior || Junior Élites A || 36 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || HC Bienne || LNB || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 12 ||  || 10,03 ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || HC Bienne || LNB || 6 || 236 ||  || 3,06 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || HC La Chaux-de-Fonds || LNB || 3 || 137 ||  || 4,39 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || HC Ajoie || LNB || 33 || 1880 ||  || 2,4 ||  || 3 || 0 || 11 || 660 ||  || 2,73 ||  || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB || 36 || 1588 ||  || 3,29 ||  || 2 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || HC Ajoie || LNB || 37 || 2029 ||  || 3,4 ||  || 2 || 4 || 7 || 417 ||  || 2,45 ||  || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || HC Ajoie || LNB || 44 || 2656 ||  || 3,05 ||  || 1 || 2 || 7 || 426 ||  || 2,25 ||  || 1 || 2
|-
| rowspan="2"|2011-2012 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 13 || 710 ||  || 2,7 || 90,6 || 0 || 0 || 1 || 7 ||  || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| HC Ajoie || LNB || 7 || 425 ||  || 2,54 ||  || 1 || 0  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="3"|2012-2013 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 33 || 136 ||  || 3,97 || 88,5 || 0 || 0 || 1 || 14 ||  || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| EV Zoug || LNA || 4 || 245 ||  || 2,69 || 92,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| HC Red Ice || LNB || 4 ||  ||  || 3,18 ||  || ||  || - || - || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|2013-2014||HC Bienne||LNA||17 ||  ||  || 2,53 || 90,8 ||  ||  || 2 ||  ||  || 3,50 || 88,5 || || 
|-
| Genève-Servette Hockey Club || LNA || 1 ||  ||  || 2,01 || 93,5 ||  ||   || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA|| 39 ||  ||  || 2,83 || 90,4 ||  ||   || 7 ||  ||  || 2,01 || 93,7 ||  || 
|-
|2015-2016||HC Bienne||LNA||  34 ||  ||  || 3,26 || 89,2 ||  ||   || 7 ||  ||  || 1,74 || 94,5 ||  || 
|-
|rowspan="2"|2016-2017||HC Bienne||LNA||  4 ||  ||  || 3,05 || 91,9 ||  ||   || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| SC Langenthal || LNB || 5 ||  ||  || 2,58 || 90,7 ||  ||   || - || - || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"|2017-2018||HC Olten||LNB||  24 ||  ||  || 2,48 || 92,3 ||  ||   || 4 ||  ||  || 3,53 || 86 ||  || 
|-
| HC Bienne || LNA || 1 ||  ||  || 3,03 || 91,4 ||  ||   || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019||HC Olten||LNB|| 28 ||  ||  || 2,22 || 92,1 ||  ||   || 10 ||  ||  || 2,49|| 92,6 ||  || 
|-
|2019-2020||HC Olten||LNB|| 25 ||  ||  || 2,73 || 90 ||  ||   || 3 ||  ||  || 3,21 || 86,7 ||  || 
|-
|2020-2021||HC Olten||LNB|| 16 || 9 || 3 || 2,26 || 92,3 || 0 ||   || 6 || 2 || 3 || 2,33 || 93,1 ||  || 
|-
|rowspan="2"| 2021-2022|| HC Olten||LNB ||  || 
|-
| SC Langnau Tigers ||LNA ||  ||

Références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Olten
Joueur du SC Langenthal
Joueur du SC Langnau Tigers